В'єрі () — італійське прізвище.

Персоналії 
 Крістіан В'єрі (* 1973) — італійський футболіст, нападник.
 Лідо В'єрі (* 1939) — італійський футболіст-воротар і тренер.

Італійські прізвища